Амбар
 Амбар — неотапливаемое, холодное сельскохозяйственное строение для хранения чего-либо.
 АмБАР (Американская Бизнес Ассоциация Русскоязычных Профессионалов) (англ. АmBAR - American Business Association of Russian Professionals).
 Амбар Рихтера — бывшее зернохранилище, историческо-архитектурный памятник, находящийся в городе Слупск, Поморское воеводство, Польша.
 Амбар-Вис — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.
 Амбар-Вож — река в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.